Slangen, een groep reptielen
Slang (taal), een taalvariant
een van de volgende sterrenbeelden:
Slang (Serpens)
Waterslang (Hydra)
Kleine Waterslang (Hydrus)
Slang (astrologie), een Chinees astrologisch teken
Slang (symbool), een symbool in veel mythologieën en riten
een flexibele buis, zoals:
tuinslang
brandslang
gasslang
Europees wisselkoerssysteem, ook wel Slang, in 1979 vervangen door het Europees Monetair Stelsel